Johnsen ist der Familienname folgender Personen:
 Árni Johnsen (* 1944), isländischer Politiker
 Arrien Johnsen (1877–1934), deutscher Mineraloge und Kristallograph
 Åshild Kanstad Johnsen (* 1978), norwegische Autorin und Illustratorin
 Bjarne Johnsen (1892–1984), norwegischer Turner
 Bjørn Maars Johnsen (* 1991), US-amerikanischer Fußballspieler
 Cecilie Gotaas Johnsen (* 1976), norwegische Radrennfahrerin, Fußballspielerin und Sportfunktionärin 
 Dagny Backer Johnsen (* 1992), norwegische Schauspielerin

 Erik Johnsen (* 1965), norwegischer Skispringer
 Erland Johnsen (* 1967), norwegischer Fußballtrainer
 Frode Johnsen (* 1974), norwegischer Fußballspieler
 Hakon Johnsen, norwegischer Skispringer
 Hallvard Johnsen (1916–2003), norwegischer Komponist
 Harald Johnsen (1970–2011), norwegischer Jazzbassist
 Helmuth Johnsen (1891–1947), deutscher evangelischer Bischof
 Henrik Filip Johnsen (1717–1779), schwedischer Komponist
 Jimmy Johnsen (* 1978), dänischer Triathlet
 Karen Johnsen (1899–1980), dänische Rechtsanwältin und Richterin
 Kathrine Johnsen (1917–2002), norwegisch-samische Lehrerin und Rundfunkmitarbeiterin
 Kjell Johnsen (1921–2007), norwegischer Physiker
 Kristin Ørmen Johnsen (* 1953), norwegische Politikerin
 Margit Johnsen (1913–1987), norwegische Seefrau während des Zweiten Weltkriegs
 Marius Johnsen (* 1981), norwegischer Fußballspieler
 Mikael Johnsen (* 1992), dänischer Mittelstreckenläufer
 Nikolaus Johnsen (1869–1932), deutscher Kapitän
 Robert Johnsen (1896–1975), norwegischer Turner
 Ronny Johnsen (* 1969), norwegischer Fußballspieler
 Sigbjørn Johnsen (* 1950), norwegischer Politiker der Arbeiderpartiet (Ap)
 Sigfús J. Johnsen (1940–2013), isländischer Geophysiker
 Steinar Johnsen, norwegischer Musiker
 Theofilus Johnsen (* 1894), grönländischer Landesrat
 Tor André Johnsen (* 1968), norwegischer Politiker

Siehe auch:
 Johnson
 Johnssen